Al Jaghbūb kan syfta på följande platser:

Libyen 

 Al-Jaghbub, ort, Al Butnan, 
 Al Jaghbūb (oas), 

Robotskapade Libyenförgreningar